Ljutice est un toponyme qui peut désigner :
Ljutice, un village de Serbie situé dans la municipalité de Koceljeva, district de Mačva ;
Ljutice, un village de Serbie situé dans la municipalité de Požega, district de Zlatibor.